Фата-моргана — оптичне явище, міраж
 «Фата-моргана» — німецький фільм 1971 року
 «Фата Моргана» — український музичний гурт з Києва

Fata Morgana 
 «Fata Morgana» — повість М. М. Коцюбинського
 «Fata Morgana UA» — український музичний гурт